У Светској групи Фед купа учествовало је 8 екипа. Први мечеви су се играли 5.—6. фебруара а финални меч 5. — 6. новембра.

Титулу је шести пут освојила Чешка победивши Русију са 3:2 у финалу.

Светска група

Жреб 

Победнице у првом колу су наставиле борбу за титулу, а поражене репрезентације су са победницама Светске гупе II доигравале за попуну Светске групе за 2012. годину.

Четвртфинале - детаљи

Аустралија — Италија

Русија — Француска

Словачка — Чешка

Белгија — САД

Полуфинале - детаљи

Русија — Италија

Белгија — Чешка

Финале - детаљи

Русија - Чешка

Спољашње везе 
 Аустралија - Италија на fedcup.com 
 Русија - Француска на fedcup.com 
 Словачка - Чешка на fedcup.com 
 Белгија - САД на fedcup.com 
 Русија - Италија на fedcup.com 
 Белгија - Чешка на fedcup.com 
 Русија - Чешка на fedcup.com 

Фед куп 2011.
Тенис 2011.